Juan Luis Londoño Arias (1994-), un auteur-compositeur-interprète et acteur colombien.